Les Voliens sont un peuple amical ayant passé un accord avec les Aschens. Ayant il y a 200 ans la technologie correspondant à celle du début du siècle sur Terre, ils ont progressivement été éradiqués par les Aschens qui leur avaient donné des médicaments contre toutes les maladies mais les rendant insidiueusement stériles.

Depuis lors, leur population n'a fait que diminuer et de population à majorité urbaine, ils sont devenus agriculteurs.

Peuple humain de Stargate